Galm bezeichnet
 den Staatswald Galm, ein gemeindefreies Gebiet im Kanton Fribourg/Schweiz
 Galm (Milower Land), Gemeindeteil der Gemeinde Milower Land in Brandenburg

Galm ist der Familienname folgender Personen:
 Danny Galm (* 1986), deutscher Fußballprofi
 Heinrich Galm (1895–1984), sozialistischer Politiker und Gewerkschafter
 Ulla Galm (1913–1988), deutsche Autorin und Übersetzerin